Анто́н Фили́ппович Скорохо́д (1891—1971) — советский военачальник, генерал-майор (1944).

Биография 

Родился в 1891 году. Участвовал в Первой мировой войне.

Участник Гражданской войны. В январе 1918 года вступил в отряд Красной гвардии, где командовал взводом. Затем был командиром эскадрона, помощником командира 1-го Саратовского кавалерийского полка 1-й кавалерийской бригады. В мае 1919 полк, войдя в состав 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии, был переименован в 9-й, а в октябре 1919 — в 13-й, а бригада, соответственно, в 7-ю. 14 октября 1919 года погиб его первый командир Михаил Дормидонтович Михайлов, и Скороход вступил в командование полком. Приказом РВСР № 349 от 20 декабря 1919 года он был награждён орденом Красного Знамени. В приказе отмечалось, что «при преследовании неприятеля он был ранен пулей в висок и оставался в строю до окончания преследования врага». Затем командовал Киргизской бригадой.

В Великую Отечественную войну в августе — сентябре 1941 командовал 91-й кавалерийской дивизией, в январе 1942 сформировал и был назначен первым командиром 12-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии (впоследствии — 9-й гвардейская) 17-го казачьего кавалерийского корпуса. В феврале — октябре 1942 командовал 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизией, геройски сражавшейся в Битве за Кавказ и Сталинградской битве. 18 сентября 1942 был ранен, но не покинул поле боя. Был эвакуирован в госпиталь только 22 сентября 1942, когда ухудшившееся состояние здоровья не позволило ему дальше командовать дивизией. Понеся большие потери, дивизия была расформирована и влита в состав 4-го кавалерийского корпуса Сталинградского фронта. После гибели 3 декабря 1942 командира 81-й кавалерийской дивизии этого корпуса полковника Баумштейна Скороход 14 декабря был назначен командиром этой дивизии, которая участвовала в отражении контрудара Манштейна в ходе Сталинградской битвы, освобождала Новочеркасск и Ростов-на-Дону в Ростовской операции, и командовал ей до 22 мая 1943 года. Затем в 1943 году был назначен начальником Терского военно-конного завода.

После войны был директором конного завода имени Сталина в Ставропольском крае.

В последние годы жил в посёлке Иноземцево Ставропольского края. Умер в 1971 году.

В романе Алима Кешокова «Сломанная подкова» выведен под именем полковника Кубанцева.

Награды 

 орден Ленина (22.02.1945)
 4 ордена Красного Знамени (20.12.1919, № 86/2 от 4.04.1922, 8.02.1943, 3.11.1944)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1951, ?)
 4 Георгиевских Креста
 медали

Примечания

Литература 
 

Генерал-майоры (СССР)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Прототипы литературных персонажей